Die 12. Etappe der Tour de France 2017 fand am 13. Juli 2017 statt. Sie führte über 214,5 Kilometer von Pau nach Peyragudes. Es gab einen Zwischensprint in Loures-Barousse nach 94 Kilometern sowie eine Bergwertung der 4., zwei Bergwertungen der 2., zwei Bergwertungen der 1. Kategorie und eine Bergwertung der „Hors Catégorie“.

Sieger der Etappe wurde aus einer elfköpfigen Spitzengruppe heraus am bis zu 20 Prozent steilen Zielhang Romain Bardet mit zwei Sekunden Vorsprung auf Rigoberto Urán und Fabio Aru. Die Spitzengruppe hatte sich am Col de Peyresourde unter dem Tempodiktat von Chris Froomes Team Sky gelöst. Dabei holten sie 8,8 Kilometer vor dem Ziel den letzten Ausreißer Steve Cummings ein, der zu Beginn der Etappe Teil einer zwölfköpfigen Spitzengruppe war. Auf den letzten 300 Metern konnte Froome dem Tempo der Besten nicht mehr folgen, wurde mit 22 Sekunden Rückstand Tagessiebter und verlor sein Gelbes Trikot an Aru.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 12. Etappe der Tour de France 2017
 Rennverlauf der 12. Etappe (siehe Depeschen)

Etappe 12
201712
Gouaux-de-Larboust